Łuszczyki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim
 Łuszczyki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Łuszczyki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim
 Łuszczyki – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim